Az MTV az alábbiakat jelentheti:

 Magyar Televízió, 1953 és 2015 között fennálló magyar nemzeti közszolgálati televíziós intézmény, ma a Duna Médiaszolgáltató része
 MTV, New Yorkban székelő amerikai zenei televíziós csatornahálózat, korábbi nevén Music Television
MTV Magyarország, az MTV magyarországi helyi csatornája

Hasonló lapok
 MTVA, a magyar állam által elkülönített vagyonkezelő és pénzalap